

Cinéma

Longs métrages 
  (Échec au complot en ), film américain de Jerry Jameson (1998), avec William Shatner.
 Land of the Free? (2004), film américain de William A. Baker.

Courts métrages 
 Land of the Free (2004), court métrage américain de Edford Banuel Jr..
 Land of the Free (2007), court métrage américain de Diamond John Jensen.

Musique 
 Land of the Free, l'hymne national du Belize.
 Land of the Free (1995), un album du groupe Gamma Ray.
 Land of the Free? (2001), un album du groupe Pennywise.
 Land of the Free (2019), une chanson du groupe The Killers.